Camboyano puede referirse a:
 Lo relativo a Camboya, especialmente a:
 el pueblo camboyano, identificado con la etnia jemer, también presente en otros países de la zona;
 el idioma camboyano;
 el riel camboyano (la moneda camboyana).